Пренайское районное самоуправление (, до 1995 — Прена́йский район) — районное самоуправление в Каунасском уезде Литвы.

История 
31 марта 1962 года к Пренайскому району была присоединена часть территории упразднённого Казлу-Рудского района.

Население

Населенные пункты 
 2 города — Езнас и Пренай;
 3 местечка — Бальберишкис, Пакуонис и Вейверяй;
 401 деревня.

Численность населения (2001):
 Пренай — 11 353
 Езнас — 1476
 Бальберишкис — 1180
 Вейверяй — 1100
 Стаклишкес — 940
 Ишлаужас — 840
 Скряуджяй — 727
 Пакуонис — 680
 Геруляй — 561
 Мауручяй — 394

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Пренайский район